Катандза́ро ( /, , , ) — коммуна в Италии, в области Калабрия, является её столицей. Главный город провинции Катандзаро. Расположен в 7 км от залива Скуиллаче.

Население составляет 90 101 человека (2017 г.), плотность населения — 799,33 чел./км². Занимает площадь 102,3 км². Почтовый индекс — 88100. Телефонный код — 0961.

Покровителем коммуны почитается святой Витальяно из Капуи, празднование 16 июля, сопокровитель — Акакий Каппадокиянин.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.catanzaro.it

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта  
 Национальный институт статистики  
 http://www.istat.it/english/

Примечания  

Столицы областей Италии